

Cinema 
 Vivere e morire a Los Angeles (To Live and Die in L.A.) – film del 1985 diretto da William Friedkin

Musica 
 To Live and Die in L.A. – colonna sonora degli Wang Chung del 1985
 To Live and Die in L.A. – singolo degli Wang Chung del 1985
 To Live & Die in L.A. – singolo di Tupac Shakur del 1996

Altro 
 To Live and Die in L.A. – novella criminale statunitense del 1984